Sàgola (bandera). Drissa de bandera que passa per una caixa amb bossells o politges.
 Sàgola (corda). Cordeta curta.